

Presentación previa 
Sanchai Ratiwatana y Sonchat Ratiwatana eran ellos defensores del título, perdieron en cuartos de final con Fabrice Martin / Purav Raja.

Daniel Muñoz de la Nava y Aleksandr Nedovyesov ganaron el título tras derrotar en la final Fabrice Martin y Purav Raja.

Cabeza de serie 

  Colin Fleming /  Jonathan Marray (Semifinales)
  Fabrice Martin /  Purav Raja (Finalistas)

<ol start=3>
  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko ''(Primera ronda)
  Gong Maoxin /  Divij Sharan ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Guangzhou 2015